Die BetVictor Northern Ireland Open 2021 waren ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2021/22, das vom 9. bis 17. Oktober ausgetragen wurde. Nachdem im Vorjahr wegen der COVID-19-Pandemie alle Turniere nach Milton Keynes verlegt worden waren, fand das Turnier in diesem Jahr wieder, insgesamt zum vierten Mal in der Waterfront Hall in der nordirischen Hauptstadt Belfast statt. Das Turnier war der erste Teil der Home Nations Series. Erstmals gab es bei diesem Turnier und bei einem Home-Nations-Turnier eine Qualifikationsrunde, die zumindest zum größeren Teil in England ausgetragen wurde.

Zuletzt hatte der Engländer Judd Trump die Northern Ireland Open dreimal in Folge gewonnen. Diesmal verlor er im Viertelfinale gegen Mark Allen. Der Nordire schaffte es anschließend bis ins Finale, wo er den Schotten John Higgins mit 9:8 besiegte. Es war sein sechster Ranglistentitel und insgesamt sein 14. Titelgewinn bei einem Profiturnier.

Im Qualifikationsmatch gegen Si Jiahui gelang Mark Allen außerdem das zweite Maximum Break seiner Karriere.

Preisgeld 
Im dritten Jahr in Folge blieb das Preisgeld auf einer Gesamthöhe von 405.000 £ stehen. Auch die Verteilung blieb unverändert.

Hauptturnier 
Das Hauptturnier begann am 11. Oktober 2021 in Belfast. Bis zum Achtelfinale galt für alle Spiele der Modus Best of 7 (wer zuerst 4 Frames gewinnt, gewinnt das Match). Ab dem Viertelfinale stieg das auf Best of 9, Best of 11 und schließlich im Endspiel Best of 17.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde in zwei Teilen ausgetragen. Vom 23. bis 27. August 2021 fanden in der Morningside Arena in der englischen Stadt Leicester 45 Partien statt. Die Partien der Top 16 sowie die der weiteren nordirischen Spieler (zwei Wildcard-Spieler und Jordan Brown) wurden erst am 9. und 10. Oktober vor Beginn des Hauptturniers in Belfast gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard des nordirischen Verbands

Century-Breaks

Hauptrunde 
26 Spieler erzielten im Hauptturnier in Belfast 50 Breaks von 100 oder mehr Punkten. Mit 7 Century-Breaks war der unterlegene Finalist John Higgins der erfolgreichste Teilnehmer des Turniers.

Qualifikation 
In der Qualifikation wurden insgesamt 29 Breaks von 100 oder mehr Punkten erzielt, 20 davon in der ersten Phase in Leicester. Im zweiten Teil der Qualifikation in Belfast gelang dem Nordiren Mark Allen ein Maximum. Es war das 170. offizielle 147-Punkte-Break und das vierte der Saison 2021/22. Damit bekam er neben dem Preisgeld als Turniersieger auch 5.000 £ für das höchste Turnierbreak.

Quellen

Weblinks 
 2021 Northern Ireland Open bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Home Nations Series
Billardturnier in Belfast